Симфонический оркестр Государственной филармонии Республики Адыгея (является структурным подразделением Государственной филармонии Республики Адыгея)

История 
 1993 год - создан Симфонический оркестр Государственной филармонии Республики Адыгея. 
 1993 год, 18 декабря - состоялся первый концерт-презентация.

Инициаторами создания оркестра 
 Адам Ханаху (1946-2000)- заслуженный работник культуры Российской Федерации
 Роман Матсов (1917-2001) - народный артист Эстонии

С оркестром работали и оказали значимое содействие развитию оркестра следующие известные дирижёры :
 греческий пианист П. Трохопулос; 
 дирижёр Ило Янг (Юж. Корея), 
 дирижёры М. Цукерник и Б. Дезальм (Германия), 
 дирижёр Дж. Баллей (Австралия), 
 дирижёр В. Тайеб (Франция) 
 дирижёр Анатолий Хагба - заслуженный деятель искусств Абхазии 
 дирижёр Мурат Хупов - заслуженный деятель искусств Адыгеи 
 дирижёр Василий Леонтьевич Колеушко 
 дирижёр из Кореи Чаиг-Юн-Сунг, в результате оркестром с 1994 года исполняется "Пятая симфония Чайковского"
 дирижёр Георгий Аверин.
 дирижёр Петр Шахов (с 1994 по 1998, с 2005 по настоящее время).
 дирижёр Роман Моисеев - исполнены Увертюра к опере Глинки "Руслан и Людмила", Концерт для скрипки с оркестром Чайковского,  сочинения Рахманинова (Симфония №3), Брамса (Симфония №1), Шостаковича (Симфония №6), Чайковского, Вебера, Р.Штрауса, Ч. Анзарокова, также под его управлением оркестр исполнил Пятую и Шестую ("Пасторальную") симфонии Бетховена.
 дирижёр Фуат Мансуров (1928-2010). Народный артист России, профессор. В результате оркестром с 1995 года исполняется Симфония "Из Нового Света" и "Концерт для виолончели с оркестром" (программа из произведении Дворжака)

Руководство и состав 
 Директор - КУДАЕВА ЗУРИЕТ НУРБИЕВНА 
 Художественный руководитель - ШАХОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ – заслуженный артист Российской Федерации

Ведущие солисты :
 Гобой - В. Сочней и Н. Горбенко, 
 Виолончель - И. Оковитая, 
 группа ударных инструментов, возглавляемая Ю. Медовником.
 
Гастрольный состав – от около 45 человек.
 
Основу оркестра сегодня составляют выпускники Ростовской, Петрозаводской и других консерваторий.

Деятельность 
 1996 год - участие в торжественном концерте на сцене Центрального концертного зала «Россия» в рамках Дней культуры Адыгеи в Москве; 
 2002 год - участие благотворительной акции «Памяти погибших в стихийном бедствии» в г. Новороссийске; 
 2006 год - участие торжественных мероприятиях, посвященных 15-й годовщине образования Республики Адыгея и во многих других акциях.

Публикации 
 Нам говорит согласье струн... "Майкопские новости". 27 сентября 1995 год

Репертуар 
Произведения русской, советской и западно-европейской классики, а также произведения композиторов Республики Адыгея и Северного Кавказа.

Примечания 

Адыгея
Культура Адыгеи
Музыкальные коллективы по алфавиту
Культура Майкопа
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1993 году
Появились в 1993 году в России
1993 год в Адыгее